Metaarteriola, (naczynie przedwłosowate, ) − naczynie krwionośne znajdujące się między najmniejszymi tętnicami (arteriole) a naczyniami włosowatymi. Od naczyń włosowatych różnią się występowaniem w swoich ścianach warstwy mięśni gładkich.

Przypisy 

Układ krwionośny